Aardrijkskunde
 Aardrijkskundige plaats
 Stock (Essex), plaats in het Engelse graafschap Essex

 Aardrijkskundige term
 Stock (intrusie), een Engelse term voor een klein magmareservoir onder een vulkaan

Personen met de achternaam Stock
 Constant Vanden Stock, Belgisch voetballer, manager en zakenman
 Dennis Stock, Amerikaans fotograaf
 Jan Hendrik Stock (1931–1997), Nederlands zoöloog
 Leonhard Stock, Oostenrijks alpineskiër
 Roger Vanden Stock, Belgisch ondernemer

Transport
 Stock (motorfiets), Duits historisch motorfietsmerk

Andere
 Stock (RPWL), een muziekalbum
 Aandeel, een financiële term
 Stock (kunst), een (handels)voorraad in de kunst
 Stock footage, soort beeldmateriaal
 ander woord voor stokregel of keervers, repeterende slotregel in een strofisch gedicht
 een set speelkaarten wordt ook wel een stock genoemd